Martinska Ves est un toponyme qui peut désigner :
Martinska Ves, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Sisak-Moslavina ;
Martinska Ves, une localité de Croatie située dans la municipalité de Vrbovec, comitat de Zagreb.